Phú Lợi (Bình Dương)
 Phú Lợi (Đồng Nai)
 Phú Lợi (Kiên Giang)
 Phú Lợi (Đồng Tháp)